Ženska kombinacija na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekala 20. februarja 2021.  Zlato medaljo je osvojila Mikaela Shiffrin, druga je bila Petra Vlhová, tretja pa Michelle Gisin.

Tekmovanje je bilo sestavljeno tako da je ob 9.45 potekal superveleslalom, ob 14.10 pa še slalom.

Rezultati 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021